«Скат» — разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Полноразмерный макет БПЛА «Скат» построен на опытном производстве РСК «МиГ» летом 2007 г. и впервые показан группе журналистов в рамках авиасалона МАКС-2007 в Жуковском в одном из ангаров РСК «МиГ». 

По заявлению генерального директора РСК «МиГ» Сергея Короткова, разработка беспилотного ударного летательного аппарата «Скат» прекращена; проект был приостановлен в связи с отсутствием финансирования. 
Решением Министерства обороны России по результатам соответствующего тендера головным разработчиком перспективного ударного БПЛА избрана компания «Сухой». При этом задел по «Скату» будет использован при разработке «семейства» БЛА «Сухого», и РСК «МиГ» будет принимать участие в этих работах. 

22 декабря 2015 года в интервью (газете Ведомости) с генеральным директором РСК "МиГ" Сергеем Коротковым было сказано, что работы по "Скату" продолжаются; работа идёт совместно с ЦАГИ; финансирование разработки осуществляет Минпромторг РФ. 

В июне 2019 года генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко сообщил что техническое задание на БЛА планируется утвердить в Министерстве обороны до конца года.

Назначение 
 Ведение разведки.
 Нанесение ударов по наземным целям авиабомбами и управляемыми ракетами (Х-59).
 Уничтожение радиолокационных систем ракетами (Х-31).

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: отсутствует
 Длина: 10,25 м
 Размах крыла: 11,50 м
 Высота: 2,7 м

 Шасси: трёхопорное

 Максимальная взлётная масса: 20000 кг
 Двигатель: 1 × ТРДД РД-5000Б с плоским соплом
 Тяга:
 бесфорсажная: 1 × 5040 кгс
 Тяговооружённость:

 при максимальной взлётной массе: 0,25 кгс/кг

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость на большой высоте: 850 км/ч (0,8 М)
 Дальность полёта: 4000 км
 Боевой радиус: 1200 км
 Практический потолок: 15 000 м

Вооружение 
 Боевая нагрузка: 6000 кг
 Точки подвески: 4, во внутренних бомбоотсеках
 Варианты подвески:
 2 × Х-31А «воздух-поверхность»
 2 × Х-31П «воздух-РЛС»
 2 × -250 (250 кг)
 2 × КАБ-500 (500 кг)

См. также 
 БАС-62
 С-70 «Охотник»

Примечани

Ссылки 
 Боевой беспилотный аппарат «Скат» на bp-la.ru
 фотографии премьеры на блоге «pilot.strizhi.info»
 сюжет о «Скате» «pilot.strizhi.info»

Перспективные проекты российской военной авиации
Проекты самолётов
Самолёты МиГа
Ударные беспилотные самолёты России